Lawesson-reagens, een thioneringsreagens
Lawrencium, een scheikundig element met symbool Lr

LR kan verwijzen naar:
Lloyd's Register, een classificatiebureau
Latvijas Radio, de publieke radio-omroep van Letland